Guy Green peut désigner :
 Guy Green (1913-2005), cinéaste britannique ;
 Guy Green (né en 1937), juriste australien.